Le terme de cadencement peut être utilisé dans plusieurs contextes :
 un horaire cadencé.
 un signal d'horloge.